Krebs är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Aloyse Krebs-Michalesi (1824–1904), tysk operasångerska, alt
 Andreas Samuel Krebs (1766–1818), norsk militär
 Carl Krebs (1857–1937), dansk musikhistoriker
 Carl Krebs (gymnast) (1889–1971), dansk gymnast
 Carl August Krebs (1804–1880), tysk musiker
 Casper Herman Krebs (1688–1771) , svensk militär
 Edwin G. Krebs (1918–2009), amerikansk biokemist, nobelpristagare
 Ernst Krebs (1906–1970), tysk kanotist
 Frederik Christian Krebs (läkare) (1814–1881), dansk läkare och nationalekonom
 Fredrik Krebs (1845–1925), dansk-svensk konstnär
 Hans Krebs, flera personer
 Hans Krebs (biokemist) (1900–1981), tysk-brittisk biokemist och nobelpristagare, upptäckte Krebscykeln
 Hans Krebs (general) (1898–1945), tysk general
 Hans Krebs (politiker) (1888–1947), sudettysk nazistisk politiker och SS-man
 Johann Baptist Krebs (1774–1851), tysk skriftställare, tonsättare och sångare
 Johann Ludwig Krebs (1713–1780), tysk kompositör
 Mary Krebs-Brenning (1851–1900), tysk pianist
 Nathalie Krebs (1895–1978), dansk keramiker
 Norbert Krebs (1876–1947), österrikisk geograf
 Richard Krebs (1906–1996), tysk löpare
 Sven-Bertil Krebs (1923–2000), svensk arkitekt

Geografi
 Mount Krebs, Antarktis
 Krebs, Oklahoma, Pittsburg County, USA

Se även
 Krebs (ätt) – svensk adelsätt nummer 1185
 Krebscykeln

Tyska efternamn
Danska efternamn
Svenska efternamn